Crochet puede referirse a:
 Crochet, ganchillo.
 Crochet, ornamento arquitectónico utilizado sobre todo en el arte gótico.

nl:Haak